

Нью-Гармоні — місто, штат Індіана
 Нью-Гармоні — місто, штат Юта